Шейн Пол Ко́рсон (; ) — канадский хоккеист, левый крайний нападающий. Провёл 19 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за клубы «Монреаль Канадиенс», «Эдмонтон Ойлерз», «Сент-Луис Блюз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Даллас Старз».

Игровая карьера 
Шейн Корсон родился в Мидленде (Онтарио), но вырос и начал заниматься хоккеем в Барри (Онтарио). Отыграв три сезона в командах юниорской Хоккейной лиги Онтарио, выбран в первом раунде драфта 1984 года клубом «Монреаль Канадиенс».

13 октября 1985 года Корсон дебютировал в составе «Монреаля» в игре против «Бостон Брюинз», но сыграл лишь три игры сезона 1985/86, остальную часть сезона провёл в «Гамильтон Стилхокс» (ОХЛ).

Следующие 6 сезонов Корсон был игроком основного состава «Канадиенс», пока в 1992 году не был обменян в «Эдмонтон Ойлерз» на Венсана Дамфусса. В сезоне 1994/95 исполнял в «Ойлерз» обязанности капитана. После перехода в 1995 году в «Сент-Луис Блюз», Корсон также получил должность капитана команды.

В 1996 году Корсон вернулся в «Монреаль» и оставался там до 2000 года, когда он в качестве свободного агента подписал контракт с «Торонто Мэйпл Лифс», где отыграл три полных сезона, прежде чем завершить выступления из-за проблем со здоровьем. В конце сезона 2003/04 подписал контракт с «Даллас Старз», которые искали усиления перед играми плей-офф, но в первом же круге «Старз» уступили «Колорадо Эвеланш» и Корсон окончательно завершил карьеру.

Международная карьера 
Шейн Корсон выступал за молодёжную сборную Канады на чемпионатах мира 1985-го и 1986 годов. В 1985 году сборная Канады выиграла молодёжное первенство. На следующий год завоевала серебряные медали, а Корсон стал лучшим бомбардиром турнира и попал в сборную «всех звёзд» чемпионата.

Корсон принимал участие в победных для сборной Канады Кубке Канады 1991 года и чемпионате мира 1994 года, а также в чемпионате мира 1993 года и Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано.

Награды и достижения 
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (3): 1990, 1994, 1998

Клубная карьера

Международная карьера

См. также 
 Список хоккеистов НХЛ, сыгравших 1000 и более матчей
 Список хоккеистов НХЛ, набравших 2000 и более штрафных минут за карьеру

Ссылки 
 Биография Шейна Корсона на Legends of Hockey

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Эдмонтон Ойлерз»
Игроки «Сент-Луис Блюз»
Игроки «Торонто Мейпл Лифс»
Игроки «Даллас Старз»
Игроки сборной Канады по хоккею с шайбой
Участники матчей всех звёзд НХЛ
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 1998 года
Чемпионы мира по хоккею с шайбой
Задрафтованные ХК «Монреаль Канадиенс»